Regulice (Petite-Pologne), un village de la Voïvodie de Petite-Pologne.
 Regulice (Opole), une localité de la voïvodie d'Opole.